Склад збірної Гондурасу на чемпіонаті світу 2014 року

Докладніше...<noinclude>

Гондурас
Гондурас 2014